Good Hope Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Good Hope Township (Itasca County, Minnesota)
 Good Hope Township (Norman County, Minnesota)
 Good Hope Township (Ohio)